Die Treviso Open 2018 waren das 158. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 15. bis 17. November 2018 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und bildeten den Abschluss des Euro-Tour-Jahres 2018.

Sieger wurde zum ersten Mal der Russe Fjodor Gorst, der sich im Finale gegen den Polen Mateusz Śniegocki mit 9:7 durchsetzte. Den dritten Platz belegten Maximilian Lechner und Tomasz Kapłan. Titelverteidiger war der Albaner Eklent Kaçi, der in der Runde der letzten 32 gegen Denis Grabe verlor. Wiktor Zieliński, der Sieger der Treviso Open 2017, schied in der Vorrunde aus. Der Österreicher Mario He, der mit den Klagenfurt Open das vorangegangene Euro-Tour-Event gewonnen hatte, musste seine Teilnahme nach dem Erreichen der letzten Runde der Vorrunde aus privaten Gründen abbrechen.

Modus 
Die 193 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Rangliste

Finalrunde 
Die Ergebnisse sind nur teilweise bekannt. Im Folgenden sind daher Partien der Runde der letzten 32, bei denen kein weiterer Zusammenhang mit dem bekannten Turnierplan bekannt ist, gesondert dargestellt.

Sechzehntelfinalpartien ohne bekannten weiteren Zusammenhang

|}

Turnierplan

Weblinks 
 
 Treviso Open 2018 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2018
Billardturnier in Treviso